Abakan se poate referi la:
Abakan, oraș în Federația Rusă
Râul Abakan, râu în Federația Rusă